El apellido Bayeu puede hacer referencia a:

Francisco Bayeu (Zaragoza, 1734 - Madrid, 1795), pintor español.
Manuel Bayeu, (Zaragoza, 1740 - ¿1809?), pintor y arquitecto español, hermano del anterior.
Ramón Bayeu (Zaragoza, 1746 - Aranjuez, 1793), pintor español, hermano de los anteriores.